IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 1997/1998 podzielona była na 22 grupy (makroregionalne). 

W rozgrywkach wystartowało 367 drużyn (270 z ubiegłego sezonu, 31 spadkowiczów i 65 beniaminków). Sklasyfikowano 361 zespołów, sześć drużyny wycofało się w trakcie sezonu. Zwycięzcy grup poza 3 regionami, gdzie odbyły się baraże awansowali bezpośrednio do III ligi.

Sezon 1997/1998 był poprzedzającym reorganizację ligi, zmniejszono ilość grup do 16, przy zachowaniu zasięgu makroregionalnego. Każdy z makroregionów będzie posiadał 2 grupy IV ligi, co daje razem 16 grup w sezonie 1998/1999.

Makroregion Pomorski 

Grupa Elbląg

 Awans Błękitnych po barażach: 0:0 z Choiniczanką i 3:1 z Spartą Brodnica, wcześniej z Piastem Chłuchów 7:0 i 5:1.

Grupa Gdańsk

 Unia przegrany baraż ze Spartą Brodnica 0:1 i 0:1.

Grupa Słupsk

 Latem 1997 Bistal Machowino połączył się z Orłem Pęplino i przyjął nazwę Karol-Orzeł Pęplino.
 Piast przegrał baraż o awans z Błękitnymi Orneta 0:7 i 1:5.

Grupa Toruń 

 Awans Sparty po barażach: 1:0 i 1:0 z Unią Tczew, 3:0 z Chojniczanką i 3:1 Błękitnymi Orneta.

Grupa Bydgoszcz

 Chojniczanka przegrała baraż o awans z 0:3 ze Spartą Brodnica i 0:0 z Błękitnymi Orneta.

Makroregion Kielecko-Lubelski 

Grupa Radom-Lublin

 Baraż o awans do III ligi Szydłowianka : Sokołów 1:1 i 4:1.

Grupa Tarnobrzeg-Kielce

 Baraż o III ligę - Spartakus : Granica Chełm 3:2 i 5:2.

Grupa Zamość-Chełm

 Prywaciarz Tomaszów Lubelski zmienił siedzibę na Roztoki Pasieki.

Grupa Biała Podlaska-Siedlce

 MKS zmienił nazwę na Sokołów Sokołów Podlaski.

Makroregion Centralny 

Grupa Piotrków Trybunalski-Łódź

 Baraż o III ligę, Włókniarz : Pogoń Syców 1:1 i 2:1.

Grupa Sieradz-Kalisz

Grupa Włocławek-Płock-Konin-Skierniewice

 Zmiana nazwy Eden Rogów na Pogoń Rogów.
 Jagiellonka II Nieszawa zastąpiła w IV lidze spadkowicza z III ligi - Włocłavię Włocławek.

Makroregion Śląski 

Grupa Katowice-Bielsko

Grupa Częstochowa-Opole-Katowice

Makroregion Warszawsko-Mazurski 

Grupa Białystok-Ciechanów-Łomża-Ostrołęka-Olsztyn-Suwałki-Warszawa

 Zespół Agro Lega w trakcie sezonu połączył się z zespołem Kormoran Bystry. Po spadku zespół nosi nazwę Kormoran Bystry.

Grupa Białystok-Olsztyn-Łomża-Suwałki

 Błękitni Raciąż wycofały się po I rundzie, wyniki anulowano.

Makroregion Małopolski 

Grupa Kraków-Nowy Sącz-Tarnów

 Zmiana nazwy z MOSIR BKS Bochnia na BKS Bochnia (Bocheński KS).
 Zmiana nazwy z Harnaś Tymbark na KS Tymbark.
 Po I rundzie wycofały się z rozgrywek zespoły Huraganu i Podkarpacia, ich wyniki anulowano.

Grupa Rzeszów-Krosno-Przemyśl

 Zmiana nazwy Rossa Tyczyn na Strug-Herman Tyczyn.
 Przed sezonem spadkowicz z III ligi, Zelmer Rzeszów został rozwiązany.

Makroregion Dolnośląski 

Grupa Wrocław-Jelenia Góra-Wałbrzych

 Zmiana nazwy KP Wałbrzych > Górnik Wałbrzych.
 Przed sezonem Polonia Leśnica Wrocław połączyła się z Parasolem Wrocław tworząc klub Polonia-Parasol Wrocław.
 Przed sezonem Ślęza II połączyła się z Polonią Trzebnica tworząc klub Polonia-Ślęza II Trzebnica.

Grupa Legnica-Leszno-Zielona Góra

 Chrobry II Głogłów, Lech Sulechów, Piast Kobylin wycofały się z rozgrywek, ich wyniki anulowano.

Makroregion Północno-zachodni 

Grupa Szczecin-Koszalin

Grupa Gorzów-Poznań-Piła

Źródła 
 Encyklopedia piłkarska Fuji, Rocznik 1998/99, ().

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 w polskim sporcie
1998 w polskim sporcie
Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce